Philipp Wittrock ist der Name folgender Personen:

* Philipp Wittrock (Jurist) (1834–1880), deutscher Jurist und Politiker, MdL Preußen
 Philipp Wittrock (Journalist) (* 1975), deutscher Journalist